Ekentjärn kan syfta på:
Ekentjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Ekentjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn